Regierung Stauning steht für folgende Regierungen von Dänemark:

 Regierung Stauning I, Socialdemokraterne-Regierung (1924 bis 1926)
 Regierung Stauning II, Socialdemokraterne-Regierung (1929 bis 1935)
 Regierung Stauning III, Regierung aus Socialdemokraterne und Det Radikale Venstre (1935 bis 1939)
 Regierung Stauning IV, Regierung aus Socialdemokraterne und Det Radikale Venstre (1939 bis 1940)
 Regierung Stauning V, Sammlungsregierung (1940)
 Regierung Stauning VI, Sammlungsregierung (1940 bis 1942)